Il singolare del torneo di tennis Cali Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gastón Etlis che ha battuto in finale Karim Alami 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (primo turno)
 Leander Paes (primo turno)
 Óscar Ortiz (secondo turno)
 Karim Alami (finale)

 Daniele Musa (quarti di finale)
 Frédéric Vitoux (primo turno)
 Jérôme Golmard (secondo turno)
 David Nainkin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1995